Een voorgift is in de denksport een handicap die wordt toegekend aan een sterke speler om een zwakkere tegenstander een kans te geven om te winnen. Het concept wordt eveneens gebruikt in tafeltennis.

De term kan verwijzen naar:
 Voorgift (go), een handicap in het go-spel.
 Voorgift (schaken), een handicap in het schaakspel.
 Voorgift (tafeltennis), een handicap in een tafeltenniswedstrijd.